Гущин — російське прізвище. Жіноча форма — Гущина.

Відомі носії 
 Гущин Анатолій Олександрович (нар. 1976) — російський актор театру і кіно.
 Гущин Василь Єгорович (нар. 1931) — український радянський партійний діяч, голова правління Українського міжколгоспного об'єднання по будівництву «Укрміжколгоспбуд». Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Гущин Олег Ілліч (1935—1997) — український художник скла. 
 Гущин Олександр Сергійович (1966—2000) — радянський та український футболіст, нападник.
 Гущин Феофан Михайлович (1909—1975) — український радянський суднобудівник. Герой Соціалістичної Праці (1963).
 Гущин Федір Ілліч (1863—1912) — російський і український вокальний педагог.

Жінки

Див. також 
 Гущин — село в Україні, у Чернігівському районі Чернігівської області.

Російські прізвища